Złota funkcja – funkcja zmiennej rzeczywistej, której wykresem w kartezjańskim układzie współrzędnych XY jest górna gałąź hiperboli:
 

W formie jawnej:
 

Mając zdefiniowaną funkcję  dolną gałąź hiperboli można opisać jako wykres

Własności 
Funkcja jest ciągła, dodatnia. Dla przeciwnych argumentów przyjmuje odwrotne wartości:
     czyli    

Dla argumentów dążących do minus nieskończoności funkcja maleje do zera, zaś dla rosnących do nieskończoności rośnie nieograniczenie:
 

i asymptotami wykresu są
  dla 
  dla 

Wartością gold(0) jest 1, gold(1) jest złota liczba  a gold(2) – srebrna liczba 

Złota funkcja jest powiązana z sinusem hiperbolicznym przez równość:

Zobacz też 
 Funkcje hiperboliczne

Funkcje elementarne